«Вогонь і кров» — повість Ернста Юнґера 1925 року;
 «Вогонь і кров (2018)» — роман Джорджа Мартіна 2018 року;
 «Вогонь і кров» — остання серія першого сезону серіалу «Гра престолів»